Гзовская — фамилия. 

Известные носители:
 Гзовская, Ольга Владимировна (1883—1962) — российская и советская актриса театра и кино
 Гзовская, Татьяна Васильевна (1901—1993) — артистка балета, балетмейстер и педагог, выдающийся деятель немецкой хореографии XX века

См. также
Гзовский